Lot van Hooijdonk – politico olandese
 Pierre van Hooijdonk – ex calciatore olandese
 Sydney van Hooijdonk – calciatore olandese